Лига Ирландии 1959/1960 () — 39-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1959/1960
Ирландия
Ирландия
1959 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1960 году